Аббревиатура РИ имеет следующие значения:

 Ролевая игра — игра развлекательного или учебного назначения, где участники принимают какую-то роль и в воображаемой ситуации действуют соответственно этой роли.
 Российская империя — официальное название российского государства в 1721—1917 гг.
 Римская империя — античное государство.